Sadat kan syfta på
Anwar Sadat (1911–1981), en egyptisk militär och politiker, president och nobelpristagare
Sadat –  inom islam en titel som ges till kvinnliga ättlingar av profeten Muhammed, se sayyid
 Sadat, Ghazipur, en ort i Uttar Pradesh, Indien
 Sādāt Tavāher, en ort i Khuzestan, Iran